Associação de Educação dos Trabalhadores (), também conhecida pelo acrônico sueco ABF, é a maior associação de educação popular da Suécia. Conta com 59 associações locais e colabora com 53 outras organizações. Está presente em todos os municípios do país, oferecendo círculos de estudo, cursos, conferências, palestras, eventos culturais. Foi fundada em 1912 - por iniciativa de Rickard Sandler - na Escola Superior Popular de Brunnsvik por representantes do Sindicato dos Ferroviários, União de Cooperativas, Confederação Nacional de Sindicatos , Associação das Bibliotecas Obreiras de Estocolmo, Sindicato dos Tipógrafos e Partido Social-Democrata.

A ABF é uma componente do Movimento Operário Sueco, juntamente com a Confederação Nacional de Sindicatos (fundada em 1898) e o Partido social-democrata (fundado em 1889), dando corpo à aspiração dos trabalhadores suecos por melhores condições de educação e de cultura.

Bibliografia 

 

 

 

 

Cultura da Suécia
Política da Suécia